Sinomphisa är ett släkte av fjärilar. Sinomphisa ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Sinomphisa